Bialobrzeski ist der Familienname folgender Personen:
Czesław Białobrzeski (1878–1953), polnischer Physiker und Astronom
Peter Bialobrzeski (* 1961), deutscher Fotograf

Białobrzeski bezeichnet
Powiat Białobrzeski, polnischer Landkreis
Białobrzeski (Adelsgeschlecht), polnisches Adelsgeschlecht